Sesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sesa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Sesa (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar